Les Eleccions legislatives belgues de 1978 es van celebrar el 17 de desembre de 1978 per a renovar els 212 membres de la Cambra de Representants Es formà un govern de coalició presidit pels socialcristians Paul Vanden Boeynants (fins a 1979) i Wilfried Martens.

Resultats a la Cambra de Representants 
 

Eleccions legislatives belgues
Eleccions del 1978